Зизаній:
 Зизаній Лаврентій Іванович — український мовознавець, письменник, перекладач, педагог, богослов і церковний діяч. Брат Стефана Зизанія.
 Зизаній Стефан Іванович — український письменник-полеміст і педагог. Брат Лаврентія Зизанія.